Fernando Brandán – calciatore argentino
 Francisco Brandán – ex calciatore argentino
 Pablo Brandán – calciatore argentino